Man About the House – film del 1974 diretto da John Robins
Un uomo in casa (Man About the House) – sitcom britannica